Az 1947-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Monte-Carlóban, Monacóban rendezték 1947. szeptember 10. és szeptember 14. között, az úszó-Európa-bajnoksággal együtt. A tornát Olaszország nyerte.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot három csoportba – egy négy csapatos és két 3 csapatos – sorsolták, amelyekben körmérkőzéseket játszottak. A csoportok első helyezett együttesei továbbjutottak és egy döntőcsoportkörben szintén körmérkőzéseket játszottak egymással.

Résztvevők 

A csoport
 
 
 
 

B csoport
 
 
 

C csoport

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 

F1947
Vizilabda